André Dhôtel (1900 - 1991), romancier français.
 Claude Dhotel (1946-2000), chanteur français.
 Gérard Dhôtel, journaliste français (1955).
 Jules Dhotel (1879 - 1967), magicien français.
Patronyme français